Turonen (von lateinisch Turones oder Turonii) steht für:
 Turonen (gallisches Volk), gallischer Stamm in der Antike
 Turonen (germanischer Stamm) (Es ist nicht geklärt, ob es auch germanische Turonen gab.)
 Turonen (Neonazi-Organisation), Neonazi-Rockergruppe in Ballstädt, auch „Bruderschaft Thüringen“